Misia – regione storica dell'Asia minore (attuale Turchia)
Misia – cantante giapponese 
Mísia – cantante portoghese